Yucheng kan bland annat syfta på följande orter i Kina:

Yucheng, Dezhou, en stad på häradsnivå i Shandong-provinsen;
Yucheng, Shangqiu, ett härad i Henan-provinsen;
Yucheng, Ya'an, ett stadsdistrikt i Ya'an i Sichuan-provinsen.
 Yucheng (ort)
 Yucheng (köping i Kina, Shandong, lat 36,54, long 117,83)
 Yucheng (socken i Kina, Sichuan)
 Yucheng (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,54, long 120,85)

WP:Projekt Kina